

478001-478100 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 478001 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#d6d6d6
| 478002 || || 20 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#d6d6d6
| 478003 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#d6d6d6
| 478004 || || 23 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#d6d6d6
| 478005 || || 30 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#d6d6d6
| 478006 || || 6 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#d6d6d6
| 478007 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#d6d6d6
| 478008 || || 15 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#d6d6d6
| 478009 || || 24 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#d6d6d6
| 478010 || || 12 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#d6d6d6
| 478011 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#d6d6d6
| 478012 || || 30 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#fefefe
| 478013 || || 26 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#d6d6d6
| 478014 || || 20 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#E9E9E9
| 478015 || || 23 de setembre de 2011 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#E9E9E9
| 478016 || || 19 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#d6d6d6
| 478017 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#E9E9E9
| 478018 || || 1 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#d6d6d6
| 478019 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#d6d6d6
| 478020 || || 3 de novembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#d6d6d6
| 478021 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#E9E9E9
| 478022 || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#d6d6d6
| 478023 || || 16 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#d6d6d6
| 478024 || || 20 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#d6d6d6
| 478025 || || 18 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#E9E9E9
| 478026 || || 24 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#d6d6d6
| 478027 || || 19 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#d6d6d6
| 478028 || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#E9E9E9
| 478029 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#d6d6d6
| 478030 || || 24 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#d6d6d6
| 478031 || || 26 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#d6d6d6
| 478032 || || 8 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#d6d6d6
| 478033 || || 8 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#d6d6d6
| 478034 || || 15 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#E9E9E9
| 478035 || || 16 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#d6d6d6
| 478036 || || 20 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#d6d6d6
| 478037 || || 11 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#d6d6d6
| 478038 || || 18 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#d6d6d6
| 478039 || || 27 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#d6d6d6
| 478040 || || 24 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#d6d6d6
| 478041 || || 24 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#d6d6d6
| 478042 || || 26 de setembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#d6d6d6
| 478043 || || 26 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#d6d6d6
| 478044 || || 18 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#d6d6d6
| 478045 || || 29 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#d6d6d6
| 478046 || || 21 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#d6d6d6
| 478047 || || 18 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#d6d6d6
| 478048 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#d6d6d6
| 478049 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#d6d6d6
| 478050 || || 27 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#d6d6d6
| 478051 || || 14 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#E9E9E9
| 478052 || || 19 de setembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#d6d6d6
| 478053 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#d6d6d6
| 478054 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#E9E9E9
| 478055 || || 8 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#d6d6d6
| 478056 || || 20 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#fefefe
| 478057 || || 1 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#d6d6d6
| 478058 || || 8 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#d6d6d6
| 478059 || || 22 de setembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#d6d6d6
| 478060 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#E9E9E9
| 478061 || || 31 d'octubre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#d6d6d6
| 478062 || || 22 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#d6d6d6
| 478063 || || 20 de setembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#d6d6d6
| 478064 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#d6d6d6
| 478065 || || 20 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#d6d6d6
| 478066 || || 27 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#d6d6d6
| 478067 || || 18 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#d6d6d6
| 478068 || || 18 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#d6d6d6
| 478069 || || 13 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#d6d6d6
| 478070 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#d6d6d6
| 478071 || || 29 d'octubre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#E9E9E9
| 478072 || || 2 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#E9E9E9
| 478073 || || 19 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#d6d6d6
| 478074 || || 22 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#d6d6d6
| 478075 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#d6d6d6
| 478076 || || 17 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#d6d6d6
| 478077 || || 17 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#d6d6d6
| 478078 || || 2 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#d6d6d6
| 478079 || || 4 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#d6d6d6
| 478080 || || 11 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#d6d6d6
| 478081 || || 18 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#d6d6d6
| 478082 || || 16 de desembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#d6d6d6
| 478083 || || 22 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#d6d6d6
| 478084 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#d6d6d6
| 478085 || || 15 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#d6d6d6
| 478086 || || 28 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#d6d6d6
| 478087 || || 23 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#d6d6d6
| 478088 || || 27 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#d6d6d6
| 478089 || || 28 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#d6d6d6
| 478090 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#d6d6d6
| 478091 || || 21 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#d6d6d6
| 478092 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#d6d6d6
| 478093 || || 21 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#d6d6d6
| 478094 || || 18 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#d6d6d6
| 478095 || || 3 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#d6d6d6
| 478096 || || 18 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#d6d6d6
| 478097 || || 29 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#d6d6d6
| 478098 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#d6d6d6
| 478099 || || 21 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#d6d6d6
| 478100 || || 21 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

478101-478200 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 478101 || || 12 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#d6d6d6
| 478102 || || 21 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#d6d6d6
| 478103 || || 20 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#d6d6d6
| 478104 || || 20 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#d6d6d6
| 478105 || || 28 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#d6d6d6
| 478106 || || 19 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#d6d6d6
| 478107 || || 25 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#d6d6d6
| 478108 || || 23 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#d6d6d6
| 478109 || || 19 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#d6d6d6
| 478110 || || 19 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#d6d6d6
| 478111 || || 19 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#d6d6d6
| 478112 || || 27 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#d6d6d6
| 478113 || || 4 de juliol de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#d6d6d6
| 478114 || || 21 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#d6d6d6
| 478115 || || 31 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#d6d6d6
| 478116 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#d6d6d6
| 478117 || || 19 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#d6d6d6
| 478118 || || 20 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#d6d6d6
| 478119 || || 20 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#d6d6d6
| 478120 || || 20 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#d6d6d6
| 478121 || || 6 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#d6d6d6
| 478122 || || 23 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#d6d6d6
| 478123 || || 21 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#d6d6d6
| 478124 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#d6d6d6
| 478125 || || 15 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#d6d6d6
| 478126 || || 24 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#d6d6d6
| 478127 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#E9E9E9
| 478128 || || 19 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#d6d6d6
| 478129 || || 18 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#d6d6d6
| 478130 || || 5 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#d6d6d6
| 478131 || || 21 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#d6d6d6
| 478132 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#fefefe
| 478133 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#d6d6d6
| 478134 || || 28 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#d6d6d6
| 478135 || || 5 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#d6d6d6
| 478136 || || 18 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#d6d6d6
| 478137 || || 20 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#d6d6d6
| 478138 || || 18 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#d6d6d6
| 478139 || || 20 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#d6d6d6
| 478140 || || 27 de juliol de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#d6d6d6
| 478141 || || 22 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#d6d6d6
| 478142 || || 12 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#d6d6d6
| 478143 || || 29 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#d6d6d6
| 478144 || || 1 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#d6d6d6
| 478145 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#d6d6d6
| 478146 || || 26 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#d6d6d6
| 478147 || || 12 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#d6d6d6
| 478148 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#d6d6d6
| 478149 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#d6d6d6
| 478150 || || 24 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#d6d6d6
| 478151 || || 27 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#E9E9E9
| 478152 || || 18 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#d6d6d6
| 478153 || || 25 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#d6d6d6
| 478154 || || 25 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#d6d6d6
| 478155 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#fefefe
| 478156 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#d6d6d6
| 478157 || || 21 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#d6d6d6
| 478158 || || 6 de novembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#d6d6d6
| 478159 || || 3 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#E9E9E9
| 478160 || || 19 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#d6d6d6
| 478161 || || 14 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#d6d6d6
| 478162 || || 10 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#d6d6d6
| 478163 || || 17 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#E9E9E9
| 478164 || || 26 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#d6d6d6
| 478165 || || 27 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#d6d6d6
| 478166 || || 24 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#d6d6d6
| 478167 || || 18 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#d6d6d6
| 478168 || || 19 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#d6d6d6
| 478169 || || 18 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#d6d6d6
| 478170 || || 26 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#d6d6d6
| 478171 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#d6d6d6
| 478172 || || 9 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#E9E9E9
| 478173 || || 10 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#d6d6d6
| 478174 || || 19 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#d6d6d6
| 478175 || || 20 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#d6d6d6
| 478176 || || 20 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#fefefe
| 478177 || || 23 de setembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#d6d6d6
| 478178 || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#d6d6d6
| 478179 || || 25 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#d6d6d6
| 478180 || || 11 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#d6d6d6
| 478181 || || 21 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#d6d6d6
| 478182 || || 14 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#d6d6d6
| 478183 || || 1 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#d6d6d6
| 478184 || || 21 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#d6d6d6
| 478185 || || 19 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#d6d6d6
| 478186 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#d6d6d6
| 478187 || || 19 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#d6d6d6
| 478188 || || 28 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#d6d6d6
| 478189 || || 27 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#d6d6d6
| 478190 || || 11 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#d6d6d6
| 478191 || || 31 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#d6d6d6
| 478192 || || 21 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#d6d6d6
| 478193 || || 18 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#d6d6d6
| 478194 || || 1 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#d6d6d6
| 478195 || || 28 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#d6d6d6
| 478196 || || 21 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#d6d6d6
| 478197 || || 13 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#d6d6d6
| 478198 || || 24 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#d6d6d6
| 478199 || || 24 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#d6d6d6
| 478200 || || 14 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

478201-478300 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 478201 || || 24 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#d6d6d6
| 478202 || || 21 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#d6d6d6
| 478203 || || 14 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#d6d6d6
| 478204 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#d6d6d6
| 478205 || || 19 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#d6d6d6
| 478206 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#d6d6d6
| 478207 || || 30 de març de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#d6d6d6
| 478208 || || 28 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#d6d6d6
| 478209 || || 20 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#d6d6d6
| 478210 || || 2 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#d6d6d6
| 478211 || || 12 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#d6d6d6
| 478212 || || 30 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#d6d6d6
| 478213 || || 21 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#d6d6d6
| 478214 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#d6d6d6
| 478215 || || 14 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#d6d6d6
| 478216 || || 21 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#d6d6d6
| 478217 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#d6d6d6
| 478218 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#d6d6d6
| 478219 || || 26 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#E9E9E9
| 478220 || || 16 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#d6d6d6
| 478221 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#d6d6d6
| 478222 || || 30 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#d6d6d6
| 478223 || || 18 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#d6d6d6
| 478224 || || 30 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#d6d6d6
| 478225 || || 22 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#d6d6d6
| 478226 || || 24 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#d6d6d6
| 478227 || || 15 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#d6d6d6
| 478228 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#d6d6d6
| 478229 || || 1 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#d6d6d6
| 478230 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#d6d6d6
| 478231 || || 13 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#d6d6d6
| 478232 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#E9E9E9
| 478233 || || 21 de setembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#d6d6d6
| 478234 || || 21 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#E9E9E9
| 478235 || || 24 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#d6d6d6
| 478236 || || 20 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#E9E9E9
| 478237 || || 26 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#E9E9E9
| 478238 || || 19 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#d6d6d6
| 478239 || || 15 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#d6d6d6
| 478240 || || 18 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#d6d6d6
| 478241 || || 27 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#d6d6d6
| 478242 || || 1 de març de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#E9E9E9
| 478243 || || 19 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#d6d6d6
| 478244 || || 19 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#d6d6d6
| 478245 || || 3 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#d6d6d6
| 478246 || || 1 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#d6d6d6
| 478247 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#d6d6d6
| 478248 || || 21 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#d6d6d6
| 478249 || || 13 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#d6d6d6
| 478250 || || 19 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#d6d6d6
| 478251 || || 20 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#d6d6d6
| 478252 || || 17 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#d6d6d6
| 478253 || || 29 de setembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#d6d6d6
| 478254 || || 27 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#d6d6d6
| 478255 || || 23 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#d6d6d6
| 478256 || || 27 de setembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#d6d6d6
| 478257 || || 3 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#d6d6d6
| 478258 || || 22 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#d6d6d6
| 478259 || || 9 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#d6d6d6
| 478260 || || 4 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#d6d6d6
| 478261 || || 11 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#d6d6d6
| 478262 || || 21 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#d6d6d6
| 478263 || || 22 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#d6d6d6
| 478264 || || 24 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#d6d6d6
| 478265 || || 1 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#fefefe
| 478266 || || 22 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#d6d6d6
| 478267 || || 21 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#d6d6d6
| 478268 || || 17 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#d6d6d6
| 478269 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#d6d6d6
| 478270 || || 20 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#fefefe
| 478271 || || 24 d'octubre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#d6d6d6
| 478272 || || 2 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#d6d6d6
| 478273 || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#d6d6d6
| 478274 || || 17 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#d6d6d6
| 478275 || || 17 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#d6d6d6
| 478276 || || 27 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#d6d6d6
| 478277 || || 28 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#d6d6d6
| 478278 || || 12 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#d6d6d6
| 478279 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#d6d6d6
| 478280 || || 12 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#d6d6d6
| 478281 || || 18 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#d6d6d6
| 478282 || || 13 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#d6d6d6
| 478283 || || 20 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#d6d6d6
| 478284 || || 1 de novembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#d6d6d6
| 478285 || || 27 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#d6d6d6
| 478286 || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#d6d6d6
| 478287 || || 24 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#d6d6d6
| 478288 || || 31 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#d6d6d6
| 478289 || || 20 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#d6d6d6
| 478290 || || 21 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#d6d6d6
| 478291 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#d6d6d6
| 478292 || || 28 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#d6d6d6
| 478293 || || 21 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#d6d6d6
| 478294 || || 19 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#d6d6d6
| 478295 || || 23 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#d6d6d6
| 478296 || || 17 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#d6d6d6
| 478297 || || 16 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#d6d6d6
| 478298 || || 21 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#d6d6d6
| 478299 || || 22 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#d6d6d6
| 478300 || || 15 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

478301-478400 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 478301 || || 10 de setembre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#d6d6d6
| 478302 || || 14 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#d6d6d6
| 478303 || || 24 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#d6d6d6
| 478304 || || 18 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#d6d6d6
| 478305 || || 17 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#d6d6d6
| 478306 || || 30 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#d6d6d6
| 478307 || || 4 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#d6d6d6
| 478308 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#d6d6d6
| 478309 || || 15 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#d6d6d6
| 478310 || || 15 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#d6d6d6
| 478311 || || 1 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#d6d6d6
| 478312 || || 24 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#d6d6d6
| 478313 || || 12 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#d6d6d6
| 478314 || || 19 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#d6d6d6
| 478315 || || 14 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#d6d6d6
| 478316 || || 24 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#d6d6d6
| 478317 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#d6d6d6
| 478318 || || 30 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#d6d6d6
| 478319 || || 28 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#d6d6d6
| 478320 || || 27 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#d6d6d6
| 478321 || || 13 de març de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#d6d6d6
| 478322 || || 26 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#d6d6d6
| 478323 || || 31 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#d6d6d6
| 478324 || || 18 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#d6d6d6
| 478325 || || 12 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#d6d6d6
| 478326 || || 31 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#d6d6d6
| 478327 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#d6d6d6
| 478328 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#d6d6d6
| 478329 || || 3 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#d6d6d6
| 478330 || || 3 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#d6d6d6
| 478331 || || 30 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#d6d6d6
| 478332 || || 29 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#d6d6d6
| 478333 || || 31 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#d6d6d6
| 478334 || || 16 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#d6d6d6
| 478335 || || 1 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#d6d6d6
| 478336 || || 19 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#d6d6d6
| 478337 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#d6d6d6
| 478338 || || 21 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#d6d6d6
| 478339 || || 1 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#d6d6d6
| 478340 || || 23 de novembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#d6d6d6
| 478341 || || 2 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#d6d6d6
| 478342 || || 17 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#d6d6d6
| 478343 || || 11 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#d6d6d6
| 478344 || || 28 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#d6d6d6
| 478345 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#d6d6d6
| 478346 || || 11 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#d6d6d6
| 478347 || || 28 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#d6d6d6
| 478348 || || 9 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#d6d6d6
| 478349 || || 21 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#d6d6d6
| 478350 || || 9 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#d6d6d6
| 478351 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#d6d6d6
| 478352 || || 24 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#E9E9E9
| 478353 || || 13 de desembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#d6d6d6
| 478354 || || 12 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#d6d6d6
| 478355 || || 2 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#fefefe
| 478356 || || 31 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#d6d6d6
| 478357 || || 5 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#d6d6d6
| 478358 || || 19 de juny de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#d6d6d6
| 478359 || || 25 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#d6d6d6
| 478360 || || 27 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#d6d6d6
| 478361 || || 28 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#d6d6d6
| 478362 || || 22 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#d6d6d6
| 478363 || || 14 de març de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#d6d6d6
| 478364 || || 31 de desembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#d6d6d6
| 478365 || || 25 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#d6d6d6
| 478366 || || 10 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#d6d6d6
| 478367 || || 15 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#fefefe
| 478368 || || 26 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#d6d6d6
| 478369 || || 27 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#fefefe
| 478370 || || 29 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#d6d6d6
| 478371 || || 9 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#d6d6d6
| 478372 || || 5 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#d6d6d6
| 478373 || || 29 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#d6d6d6
| 478374 || || 31 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#fefefe
| 478375 || || 27 de desembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#d6d6d6
| 478376 || || 27 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#d6d6d6
| 478377 || || 22 de desembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#fefefe
| 478378 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#d6d6d6
| 478379 || || 14 de desembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#fefefe
| 478380 || || 13 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#d6d6d6
| 478381 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#fefefe
| 478382 || || 1 de gener de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#d6d6d6
| 478383 || || 30 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#d6d6d6
| 478384 || || 16 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#FA8072
| 478385 || || 29 d'agost de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#d6d6d6
| 478386 || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#d6d6d6
| 478387 || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#d6d6d6
| 478388 || || 25 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#fefefe
| 478389 || || 18 de gener de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#d6d6d6
| 478390 || || 24 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#d6d6d6
| 478391 || || 8 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#fefefe
| 478392 || || 31 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#d6d6d6
| 478393 || || 6 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#d6d6d6
| 478394 || || 17 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#d6d6d6
| 478395 || || 6 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#d6d6d6
| 478396 || || 15 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#d6d6d6
| 478397 || || 3 de desembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#d6d6d6
| 478398 || || 6 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#fefefe
| 478399 || || 30 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#d6d6d6
| 478400 || || 26 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|}

478401-478500 

|-bgcolor=#fefefe
| 478401 || || 18 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#d6d6d6
| 478402 || || 22 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#d6d6d6
| 478403 || || 15 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#d6d6d6
| 478404 || || 12 de novembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#fefefe
| 478405 || || 19 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#d6d6d6
| 478406 || || 22 de novembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#fefefe
| 478407 || || 29 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#d6d6d6
| 478408 || || 26 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#d6d6d6
| 478409 || || 11 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#d6d6d6
| 478410 || || 11 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#fefefe
| 478411 || || 2 de gener de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#d6d6d6
| 478412 || || 6 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#d6d6d6
| 478413 || || 1 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#d6d6d6
| 478414 || || 17 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#d6d6d6
| 478415 || || 3 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#d6d6d6
| 478416 || || 25 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#fefefe
| 478417 || || 23 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#fefefe
| 478418 || || 29 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#fefefe
| 478419 || || 18 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#fefefe
| 478420 || || 27 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#fefefe
| 478421 || || 28 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#FA8072
| 478422 || || 16 de juny de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#fefefe
| 478423 || || 23 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#fefefe
| 478424 || || 24 de febrer de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#fefefe
| 478425 || || 31 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#fefefe
| 478426 || || 28 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#fefefe
| 478427 || || 20 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#fefefe
| 478428 || || 1 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#FA8072
| 478429 || || 17 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#fefefe
| 478430 || || 14 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#fefefe
| 478431 || || 19 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#fefefe
| 478432 || || 24 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#fefefe
| 478433 || || 17 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#fefefe
| 478434 || || 17 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#fefefe
| 478435 || || 21 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#fefefe
| 478436 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#fefefe
| 478437 || || 27 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#fefefe
| 478438 || || 11 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#fefefe
| 478439 || || 30 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#fefefe
| 478440 || || 9 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#fefefe
| 478441 || || 20 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#fefefe
| 478442 || || 16 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#fefefe
| 478443 || || 17 de juny de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#fefefe
| 478444 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#fefefe
| 478445 || || 23 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#fefefe
| 478446 || || 23 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#fefefe
| 478447 || || 23 de juny de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#fefefe
| 478448 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#fefefe
| 478449 || || 21 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#FA8072
| 478450 || || 19 de maig de 2012 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#fefefe
| 478451 || || 11 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#fefefe
| 478452 || || 22 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#fefefe
| 478453 || || 10 de juny de 2012 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#fefefe
| 478454 || || 28 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#fefefe
| 478455 || || 15 de juliol de 2012 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#fefefe
| 478456 || || 23 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#fefefe
| 478457 || || 23 de juny de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#fefefe
| 478458 || || 10 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#fefefe
| 478459 || || 28 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#fefefe
| 478460 || || 26 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#fefefe
| 478461 || || 17 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#fefefe
| 478462 || || 28 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#fefefe
| 478463 || || 17 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#E9E9E9
| 478464 || || 20 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#FA8072
| 478465 || || 15 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#E9E9E9
| 478466 || || 24 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#fefefe
| 478467 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#fefefe
| 478468 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#E9E9E9
| 478469 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#fefefe
| 478470 || || 6 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#fefefe
| 478471 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#E9E9E9
| 478472 || || 14 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#E9E9E9
| 478473 || || 24 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#fefefe
| 478474 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#E9E9E9
| 478475 || || 10 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#fefefe
| 478476 || || 14 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#fefefe
| 478477 || || 29 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#fefefe
| 478478 || || 22 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#fefefe
| 478479 || || 19 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#fefefe
| 478480 || || 8 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#fefefe
| 478481 || || 25 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#E9E9E9
| 478482 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#fefefe
| 478483 || || 25 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#fefefe
| 478484 || || 5 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#fefefe
| 478485 || || 24 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#E9E9E9
| 478486 || || 20 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#E9E9E9
| 478487 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#fefefe
| 478488 || || 7 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#E9E9E9
| 478489 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#fefefe
| 478490 || || 27 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#fefefe
| 478491 || || 10 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#E9E9E9
| 478492 || || 23 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#fefefe
| 478493 || || 15 de setembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#E9E9E9
| 478494 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#E9E9E9
| 478495 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#fefefe
| 478496 || || 30 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#E9E9E9
| 478497 || || 3 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#fefefe
| 478498 || || 7 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#fefefe
| 478499 || || 23 de juny de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#fefefe
| 478500 || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|}

478501-478600 

|-bgcolor=#fefefe
| 478501 || || 5 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#E9E9E9
| 478502 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#E9E9E9
| 478503 || || 1 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#fefefe
| 478504 || || 18 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#E9E9E9
| 478505 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#fefefe
| 478506 || || 17 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#fefefe
| 478507 || || 18 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#fefefe
| 478508 || || 2 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#fefefe
| 478509 || || 17 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#fefefe
| 478510 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#E9E9E9
| 478511 || || 16 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#E9E9E9
| 478512 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#fefefe
| 478513 || || 4 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#fefefe
| 478514 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#fefefe
| 478515 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#fefefe
| 478516 || || 30 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#fefefe
| 478517 || || 21 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#E9E9E9
| 478518 || || 19 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#E9E9E9
| 478519 || || 26 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#E9E9E9
| 478520 || || 17 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#E9E9E9
| 478521 || || 25 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#E9E9E9
| 478522 || || 15 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#E9E9E9
| 478523 || || 21 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#E9E9E9
| 478524 || || 16 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#E9E9E9
| 478525 || || 30 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#fefefe
| 478526 || || 29 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#E9E9E9
| 478527 || || 21 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#E9E9E9
| 478528 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#fefefe
| 478529 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#fefefe
| 478530 || || 6 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#fefefe
| 478531 || || 16 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#E9E9E9
| 478532 || || 10 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#E9E9E9
| 478533 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#E9E9E9
| 478534 || || 14 de setembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#E9E9E9
| 478535 || || 13 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#E9E9E9
| 478536 || || 7 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#E9E9E9
| 478537 || || 24 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#E9E9E9
| 478538 || || 27 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#fefefe
| 478539 || || 19 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#E9E9E9
| 478540 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#fefefe
| 478541 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#fefefe
| 478542 || || 6 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#E9E9E9
| 478543 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#fefefe
| 478544 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#E9E9E9
| 478545 || || 4 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#fefefe
| 478546 || || 6 d'agost de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#E9E9E9
| 478547 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#E9E9E9
| 478548 || || 12 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#E9E9E9
| 478549 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#E9E9E9
| 478550 || || 4 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#E9E9E9
| 478551 || || 17 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#E9E9E9
| 478552 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#fefefe
| 478553 || || 20 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#E9E9E9
| 478554 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#E9E9E9
| 478555 || || 14 de setembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#E9E9E9
| 478556 || || 24 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#fefefe
| 478557 || || 14 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#fefefe
| 478558 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#E9E9E9
| 478559 || || 6 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#E9E9E9
| 478560 || || 11 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#E9E9E9
| 478561 || || 24 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#fefefe
| 478562 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#E9E9E9
| 478563 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#E9E9E9
| 478564 || || 28 d'agost de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#E9E9E9
| 478565 || || 2 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#E9E9E9
| 478566 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#E9E9E9
| 478567 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#E9E9E9
| 478568 || || 28 d'agost de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#E9E9E9
| 478569 || || 22 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#E9E9E9
| 478570 || || 18 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#E9E9E9
| 478571 || || 9 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#E9E9E9
| 478572 || || 29 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#E9E9E9
| 478573 || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#FFC2E0
| 478574 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APOPHA ||  —
|-id=575 bgcolor=#C2FFFF
| 478575 || || 7 de maig de 2010 || WISE || WISE || L5 ||  —
|-id=576 bgcolor=#fefefe
| 478576 || || 6 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#E9E9E9
| 478577 || || 28 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#E9E9E9
| 478578 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#fefefe
| 478579 || || 23 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#E9E9E9
| 478580 || || 28 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#E9E9E9
| 478581 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#E9E9E9
| 478582 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#E9E9E9
| 478583 || || 8 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#fefefe
| 478584 || || 24 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#E9E9E9
| 478585 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#fefefe
| 478586 || || 4 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#fefefe
| 478587 || || 12 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#E9E9E9
| 478588 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#E9E9E9
| 478589 || || 9 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#E9E9E9
| 478590 || || 10 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#E9E9E9
| 478591 || || 23 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#E9E9E9
| 478592 || || 25 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#fefefe
| 478593 || || 5 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#E9E9E9
| 478594 || || 10 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#E9E9E9
| 478595 || || 18 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#E9E9E9
| 478596 || || 2 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#fefefe
| 478597 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#E9E9E9
| 478598 || || 2 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#fefefe
| 478599 || || 5 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#E9E9E9
| 478600 || || 16 de setembre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|}

478601-478700 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 478601 || || 15 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#E9E9E9
| 478602 || || 10 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#E9E9E9
| 478603 || || 4 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#fefefe
| 478604 || || 23 de juny de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#E9E9E9
| 478605 || || 27 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#fefefe
| 478606 || || 29 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#E9E9E9
| 478607 || || 2 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#E9E9E9
| 478608 || || 10 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#E9E9E9
| 478609 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#E9E9E9
| 478610 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#E9E9E9
| 478611 || || 1 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#E9E9E9
| 478612 || || 14 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#E9E9E9
| 478613 || || 17 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#E9E9E9
| 478614 || || 22 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#E9E9E9
| 478615 || || 30 d'agost de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#fefefe
| 478616 || || 15 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#E9E9E9
| 478617 || || 27 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#E9E9E9
| 478618 || || 12 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#E9E9E9
| 478619 || || 15 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#E9E9E9
| 478620 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#E9E9E9
| 478621 || || 5 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#E9E9E9
| 478622 || || 28 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#fefefe
| 478623 || || 6 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#E9E9E9
| 478624 || || 9 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#fefefe
| 478625 || || 18 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#E9E9E9
| 478626 || || 20 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#E9E9E9
| 478627 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#E9E9E9
| 478628 || || 17 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#E9E9E9
| 478629 || || 5 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#E9E9E9
| 478630 || || 2 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#E9E9E9
| 478631 || || 27 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#E9E9E9
| 478632 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#E9E9E9
| 478633 || || 21 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#E9E9E9
| 478634 || || 1 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#E9E9E9
| 478635 || || 4 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#E9E9E9
| 478636 || || 24 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#E9E9E9
| 478637 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#E9E9E9
| 478638 || || 10 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#E9E9E9
| 478639 || || 8 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#E9E9E9
| 478640 || || 23 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#E9E9E9
| 478641 || || 9 de novembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#E9E9E9
| 478642 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#E9E9E9
| 478643 || || 19 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#E9E9E9
| 478644 || || 30 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#E9E9E9
| 478645 || || 7 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#E9E9E9
| 478646 || || 12 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#E9E9E9
| 478647 || || 2 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#E9E9E9
| 478648 || || 17 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#E9E9E9
| 478649 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#E9E9E9
| 478650 || || 8 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#E9E9E9
| 478651 || || 30 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#fefefe
| 478652 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#E9E9E9
| 478653 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#E9E9E9
| 478654 || || 8 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#E9E9E9
| 478655 || || 16 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#E9E9E9
| 478656 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#E9E9E9
| 478657 || || 16 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#E9E9E9
| 478658 || || 22 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#E9E9E9
| 478659 || || 20 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#E9E9E9
| 478660 || || 2 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#E9E9E9
| 478661 || || 30 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#E9E9E9
| 478662 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#E9E9E9
| 478663 || || 28 d'agost de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#fefefe
| 478664 || || 20 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#E9E9E9
| 478665 || || 27 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#E9E9E9
| 478666 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#E9E9E9
| 478667 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#E9E9E9
| 478668 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#E9E9E9
| 478669 || || 29 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#E9E9E9
| 478670 || || 16 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#E9E9E9
| 478671 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#E9E9E9
| 478672 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#E9E9E9
| 478673 || || 5 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#E9E9E9
| 478674 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#E9E9E9
| 478675 || || 14 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#E9E9E9
| 478676 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#E9E9E9
| 478677 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#E9E9E9
| 478678 || || 20 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#E9E9E9
| 478679 || || 25 d'agost de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#E9E9E9
| 478680 || || 16 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#E9E9E9
| 478681 || || 29 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#fefefe
| 478682 || || 28 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#fefefe
| 478683 || || 5 d'agost de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#E9E9E9
| 478684 || || 16 de novembre de 2003 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#E9E9E9
| 478685 || || 1 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#E9E9E9
| 478686 || || 30 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#E9E9E9
| 478687 || || 17 de novembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#fefefe
| 478688 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#E9E9E9
| 478689 || || 28 d'agost de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#E9E9E9
| 478690 || || 18 de novembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#E9E9E9
| 478691 || || 15 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#E9E9E9
| 478692 || || 1 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#E9E9E9
| 478693 || || 8 d'octubre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#E9E9E9
| 478694 || || 17 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#E9E9E9
| 478695 || || 19 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#E9E9E9
| 478696 || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#E9E9E9
| 478697 || || 16 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#fefefe
| 478698 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#E9E9E9
| 478699 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#E9E9E9
| 478700 || || 16 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

478701-478800 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 478701 || || 16 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#E9E9E9
| 478702 || || 16 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#E9E9E9
| 478703 || || 16 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#E9E9E9
| 478704 || || 22 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#E9E9E9
| 478705 || || 9 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#d6d6d6
| 478706 || || 16 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#E9E9E9
| 478707 || || 2 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#E9E9E9
| 478708 || || 22 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#E9E9E9
| 478709 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#E9E9E9
| 478710 || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#E9E9E9
| 478711 || || 2 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#E9E9E9
| 478712 || || 23 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#E9E9E9
| 478713 || || 22 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#E9E9E9
| 478714 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#E9E9E9
| 478715 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#E9E9E9
| 478716 || || 8 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#E9E9E9
| 478717 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#E9E9E9
| 478718 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#E9E9E9
| 478719 || || 6 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#E9E9E9
| 478720 || || 19 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#E9E9E9
| 478721 || || 5 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#E9E9E9
| 478722 || || 15 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#E9E9E9
| 478723 || || 31 de desembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#E9E9E9
| 478724 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#E9E9E9
| 478725 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#E9E9E9
| 478726 || || 3 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#E9E9E9
| 478727 || || 8 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#E9E9E9
| 478728 || || 20 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#E9E9E9
| 478729 || || 16 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#E9E9E9
| 478730 || || 13 de gener de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#E9E9E9
| 478731 || || 9 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#E9E9E9
| 478732 || || 15 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#E9E9E9
| 478733 || || 16 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#E9E9E9
| 478734 || || 4 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#E9E9E9
| 478735 || || 14 d'octubre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#FA8072
| 478736 || || 28 d'agost de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#E9E9E9
| 478737 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#E9E9E9
| 478738 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#fefefe
| 478739 || || 13 de setembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#E9E9E9
| 478740 || || 27 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#E9E9E9
| 478741 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#E9E9E9
| 478742 || || 18 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#E9E9E9
| 478743 || || 27 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#E9E9E9
| 478744 || || 20 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#E9E9E9
| 478745 || || 16 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#E9E9E9
| 478746 || || 10 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#E9E9E9
| 478747 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#E9E9E9
| 478748 || || 14 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#d6d6d6
| 478749 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#fefefe
| 478750 || || 17 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#E9E9E9
| 478751 || || 26 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#E9E9E9
| 478752 || || 26 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#E9E9E9
| 478753 || || 18 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#E9E9E9
| 478754 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#d6d6d6
| 478755 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#E9E9E9
| 478756 || || 24 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#E9E9E9
| 478757 || || 30 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#E9E9E9
| 478758 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#E9E9E9
| 478759 || || 30 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#E9E9E9
| 478760 || || 16 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#E9E9E9
| 478761 || || 19 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#E9E9E9
| 478762 || || 13 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#E9E9E9
| 478763 || || 18 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#E9E9E9
| 478764 || || 3 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#E9E9E9
| 478765 || || 15 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#E9E9E9
| 478766 || || 20 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#E9E9E9
| 478767 || || 25 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#E9E9E9
| 478768 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#E9E9E9
| 478769 || || 15 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#E9E9E9
| 478770 || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#E9E9E9
| 478771 || || 16 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#E9E9E9
| 478772 || || 31 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#E9E9E9
| 478773 || || 16 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#E9E9E9
| 478774 || || 20 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#E9E9E9
| 478775 || || 16 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#E9E9E9
| 478776 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#E9E9E9
| 478777 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#E9E9E9
| 478778 || || 11 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#E9E9E9
| 478779 || || 17 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#E9E9E9
| 478780 || || 25 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#E9E9E9
| 478781 || || 15 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#E9E9E9
| 478782 || || 4 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#E9E9E9
| 478783 || || 3 de desembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#FFC2E0
| 478784 || || 22 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APO ||  —
|-id=785 bgcolor=#fefefe
| 478785 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#E9E9E9
| 478786 || || 3 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#E9E9E9
| 478787 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#E9E9E9
| 478788 || || 4 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#E9E9E9
| 478789 || || 26 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#E9E9E9
| 478790 || || 22 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#E9E9E9
| 478791 || || 4 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#E9E9E9
| 478792 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#E9E9E9
| 478793 || || 10 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#E9E9E9
| 478794 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#E9E9E9
| 478795 || || 21 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#E9E9E9
| 478796 || || 1 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#E9E9E9
| 478797 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#E9E9E9
| 478798 || || 11 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#E9E9E9
| 478799 || || 5 de desembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#E9E9E9
| 478800 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

478801-478900 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 478801 || || 1 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#fefefe
| 478802 || || 13 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#E9E9E9
| 478803 || || 2 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#E9E9E9
| 478804 || || 1 de febrer de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#E9E9E9
| 478805 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#E9E9E9
| 478806 || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#E9E9E9
| 478807 || || 19 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#FA8072
| 478808 || || 28 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#fefefe
| 478809 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#E9E9E9
| 478810 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#E9E9E9
| 478811 || || 17 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#E9E9E9
| 478812 || || 10 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#E9E9E9
| 478813 || || 19 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#E9E9E9
| 478814 || || 16 de desembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#E9E9E9
| 478815 || || 15 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#E9E9E9
| 478816 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#E9E9E9
| 478817 || || 24 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#E9E9E9
| 478818 || || 21 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#E9E9E9
| 478819 || || 17 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#E9E9E9
| 478820 || || 24 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#E9E9E9
| 478821 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#fefefe
| 478822 || || 21 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#E9E9E9
| 478823 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#E9E9E9
| 478824 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#fefefe
| 478825 || || 7 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#E9E9E9
| 478826 || || 31 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#E9E9E9
| 478827 || || 23 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#E9E9E9
| 478828 || || 29 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#E9E9E9
| 478829 || || 9 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#E9E9E9
| 478830 || || 1 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#E9E9E9
| 478831 || || 24 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#E9E9E9
| 478832 || || 9 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#E9E9E9
| 478833 || || 17 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#E9E9E9
| 478834 || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#E9E9E9
| 478835 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#E9E9E9
| 478836 || || 29 de juliol de 2011 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#E9E9E9
| 478837 || || 18 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#E9E9E9
| 478838 || || 20 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#E9E9E9
| 478839 || || 30 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#E9E9E9
| 478840 || || 6 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#E9E9E9
| 478841 || || 7 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#E9E9E9
| 478842 || || 30 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#E9E9E9
| 478843 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#E9E9E9
| 478844 || || 5 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#E9E9E9
| 478845 || || 11 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#E9E9E9
| 478846 || || 8 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#E9E9E9
| 478847 || || 31 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#E9E9E9
| 478848 || || 3 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#E9E9E9
| 478849 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#E9E9E9
| 478850 || || 16 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#E9E9E9
| 478851 || || 1 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#E9E9E9
| 478852 || || 25 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#E9E9E9
| 478853 || || 29 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#E9E9E9
| 478854 || || 21 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#E9E9E9
| 478855 || || 24 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#d6d6d6
| 478856 || || 9 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#E9E9E9
| 478857 || || 26 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#E9E9E9
| 478858 || || 14 d'octubre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#E9E9E9
| 478859 || || 9 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#E9E9E9
| 478860 || || 29 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#E9E9E9
| 478861 || || 15 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#E9E9E9
| 478862 || || 21 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#E9E9E9
| 478863 || || 3 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#E9E9E9
| 478864 || || 12 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#E9E9E9
| 478865 || || 22 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#E9E9E9
| 478866 || || 9 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#E9E9E9
| 478867 || || 27 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#E9E9E9
| 478868 || || 23 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#E9E9E9
| 478869 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#E9E9E9
| 478870 || || 28 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#E9E9E9
| 478871 || || 5 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#E9E9E9
| 478872 || || 24 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#E9E9E9
| 478873 || || 21 de novembre de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#E9E9E9
| 478874 || || 15 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#E9E9E9
| 478875 || || 4 de juny de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#E9E9E9
| 478876 || || 28 de setembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#E9E9E9
| 478877 || || 5 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#E9E9E9
| 478878 || || 20 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#E9E9E9
| 478879 || || 18 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#E9E9E9
| 478880 || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#d6d6d6
| 478881 || || 18 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#E9E9E9
| 478882 || || 1 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#d6d6d6
| 478883 || || 23 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#E9E9E9
| 478884 || || 23 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#E9E9E9
| 478885 || || 7 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#E9E9E9
| 478886 || || 3 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#E9E9E9
| 478887 || || 29 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#E9E9E9
| 478888 || || 6 de desembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#E9E9E9
| 478889 || || 17 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#E9E9E9
| 478890 || || 19 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#E9E9E9
| 478891 || || 13 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#E9E9E9
| 478892 || || 22 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#E9E9E9
| 478893 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#E9E9E9
| 478894 || || 29 de novembre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#E9E9E9
| 478895 || || 21 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#d6d6d6
| 478896 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#E9E9E9
| 478897 || || 1 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#E9E9E9
| 478898 || || 23 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#E9E9E9
| 478899 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#E9E9E9
| 478900 || || 20 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

478901-479000 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 478901 || || 23 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#E9E9E9
| 478902 || || 14 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#E9E9E9
| 478903 || || 19 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#E9E9E9
| 478904 || || 24 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#E9E9E9
| 478905 || || 2 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#E9E9E9
| 478906 || || 4 de febrer de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#E9E9E9
| 478907 || || 1 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#d6d6d6
| 478908 || || 2 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#E9E9E9
| 478909 || || 2 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#E9E9E9
| 478910 || || 23 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#E9E9E9
| 478911 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#E9E9E9
| 478912 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#E9E9E9
| 478913 || || 2 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#E9E9E9
| 478914 || || 18 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#E9E9E9
| 478915 || || 19 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#E9E9E9
| 478916 || || 23 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#E9E9E9
| 478917 || || 2 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#E9E9E9
| 478918 || || 1 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#E9E9E9
| 478919 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#E9E9E9
| 478920 || || 21 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#E9E9E9
| 478921 || || 26 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#E9E9E9
| 478922 || || 14 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#fefefe
| 478923 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#E9E9E9
| 478924 || || 23 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#E9E9E9
| 478925 || || 7 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#E9E9E9
| 478926 || || 21 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#E9E9E9
| 478927 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#E9E9E9
| 478928 || || 20 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#E9E9E9
| 478929 || || 13 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#E9E9E9
| 478930 || || 17 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#E9E9E9
| 478931 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#E9E9E9
| 478932 || || 28 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#E9E9E9
| 478933 || || 2 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#E9E9E9
| 478934 || || 21 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#E9E9E9
| 478935 || || 30 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#E9E9E9
| 478936 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#E9E9E9
| 478937 || || 7 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#E9E9E9
| 478938 || || 21 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#E9E9E9
| 478939 || || 7 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#E9E9E9
| 478940 || || 18 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#d6d6d6
| 478941 || || 12 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#E9E9E9
| 478942 || || 13 de desembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#E9E9E9
| 478943 || || 30 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#E9E9E9
| 478944 || || 24 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#E9E9E9
| 478945 || || 1 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#E9E9E9
| 478946 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#E9E9E9
| 478947 || || 14 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#E9E9E9
| 478948 || || 13 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#E9E9E9
| 478949 || || 4 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#E9E9E9
| 478950 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#E9E9E9
| 478951 || || 17 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#E9E9E9
| 478952 || || 15 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#E9E9E9
| 478953 || || 25 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#E9E9E9
| 478954 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#E9E9E9
| 478955 || || 12 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#E9E9E9
| 478956 || || 16 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#E9E9E9
| 478957 || || 11 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#E9E9E9
| 478958 || || 12 de juny de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#E9E9E9
| 478959 || || 8 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#E9E9E9
| 478960 || || 19 de gener de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#E9E9E9
| 478961 || || 26 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#E9E9E9
| 478962 || || 5 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#E9E9E9
| 478963 || || 3 de febrer de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#E9E9E9
| 478964 || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#E9E9E9
| 478965 || || 10 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#E9E9E9
| 478966 || || 27 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#E9E9E9
| 478967 || || 23 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#E9E9E9
| 478968 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#E9E9E9
| 478969 || || 15 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#E9E9E9
| 478970 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#E9E9E9
| 478971 || || 4 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#E9E9E9
| 478972 || || 4 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#E9E9E9
| 478973 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#E9E9E9
| 478974 || || 20 de febrer de 2009 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#E9E9E9
| 478975 || || 3 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#E9E9E9
| 478976 || || 14 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#d6d6d6
| 478977 || || 12 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#E9E9E9
| 478978 || || 19 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#d6d6d6
| 478979 || || 8 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#FA8072
| 478980 || || 4 de maig de 2009 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#E9E9E9
| 478981 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#E9E9E9
| 478982 || || 27 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#E9E9E9
| 478983 || || 31 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#E9E9E9
| 478984 || || 8 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#E9E9E9
| 478985 || || 9 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#E9E9E9
| 478986 || || 30 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#E9E9E9
| 478987 || || 9 de desembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#d6d6d6
| 478988 || || 12 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#E9E9E9
| 478989 || || 20 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#E9E9E9
| 478990 || || 26 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#E9E9E9
| 478991 || || 22 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#E9E9E9
| 478992 || || 27 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#E9E9E9
| 478993 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#E9E9E9
| 478994 || || 21 de març de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#E9E9E9
| 478995 || || 4 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#E9E9E9
| 478996 || || 16 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#FA8072
| 478997 || || 22 de març de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#E9E9E9
| 478998 || || 29 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#E9E9E9
| 478999 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#E9E9E9
| 479000 || || 22 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (475001)-(480000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (470001-480000)